Copa Sudamericana 2020 var den 19:e säsongen av Copa Sudamericana. Turneringen vanns av Defensa y Justicia som besegrade Lanús i finalen med 3–0.

Preliminära omgångar

Första omgången

Andra omgången

Slutspel

Slutspelsträd

Åttondelsfinaler

Kvartsfinaler

Semifinaler

Final

Se även
 Copa Libertadores 2020

Källor
 Conmebol.com 

2020
2020 i Sydamerika
2021 i Sydamerika